

Codici 
 MCZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Maceió (Brasile).
 mcz – codice ISO 639-3 della lingua mawan

Musica 
 Momoiro Clover Z, un gruppo musicale femminile giapponese

Aziende 

 MCZ Group, azienda italiana operante nel campo del riscaldamento indoor.